

1993 
 Космос 2251 (юни 16) Стрела-2 COMM
 Космос 2252 (юни 24) Стрела-3 COMM
 Космос 2253 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2254 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2255 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2256 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2257 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2258 (юли 7) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2259 (юли 14) Кобальт
 Космос 2260 (юли 22) Ресурс-T
 Космос 2261 (август 10) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2262 (септември 7) Дон
 Космос 2263 (септември 16) Целина-2 SIGINT
 Космос 2264 (септември 17) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2265 (октомври 26) Тайфун-1B
 Космос 2266 (нов 2) Парус
 Космос 2267 (нов 5) Neman

1994 
 Космос 2268 (февруари 12) Стрела-3 COMM
 Космос 2269 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2270 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2271 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2272 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2273 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2274 (март 17) Кобальт
 Космос 2275 (април 11) Ураган No. 58L GLONASS
 Космос 2276 (dtto) Ураган No. 60L GLONASS
 Космос 2277 (dtto) Ураган No. 61L GLONASS
 Космос 2278 (април 23) Целина-2 SIGINT
 Космос 2279 (април 26) Парус
 Космос 2280 (април 28) Neman
 Космос 2281 (юни 7) Облик (Природа)
 Космос 2282 (юли 6) Прогноз система за ранно предупреждение, 2nd generation
 Космос 2283 (юли 20) Кобальт
 Космос 2284 (юли 29) Комета No. 17
 Космос 2285 (август 2) Obzor No. 1
 Космос 2286 (август 5) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2287 (август 11) Ураган No. 67L GLONASS
 Космос 2288 (dtto) Ураган No. 70L GLONASS
 Космос 2289 (dtto) Ураган No. 75L GLONASS
 Космос 2290 (август 26) Orlets-1
 Космос 2291 (септември 21) Гейзер No. 19L
 Космос 2292 (септември 27) Вектор
 Космос 2293 (нов 2) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2294 (нов 20) Ураган No. 62L GLONASS
 Космос 2295 (dtto) Ураган No. 63L GLONASS
 Космос 2296 (dtto) Ураган No. 64L GLONASS
 Космос 2297 (нов 24) Целина-2 SIGINT
 Космос 2298 (декември 20) Стрела-2 COMM
 Космос 2299 (декември 26) Стрела-3 COMM
 Космос 2300 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2301 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2302 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2303 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2304 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2305 (декември 29) Neman

1995 
 Космос 2306 (март 2) Ромб
 Космос 2306 SS 1 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 10 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 11 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 12 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 13 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 14 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 15 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 16 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 17 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 18 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 19 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 2 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 20 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 21 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 22 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 23 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 24 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 3 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 4 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 5 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 6 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 7 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 8 (dtto) ESO
 Космос 2306 SS 9 (dtto) ESO
 Космос 2307 (март 7) Ураган No. 65L GLONASS
 Космос 2308 (dtto) Ураган No. 66L GLONASS
 Космос 2309 (dtto) Ураган No. 67L GLONASS
 Космос 2310 (март 22) Парус
 Космос 2311 (март 22) Кобальт
 Космос 2312 (май 24) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2313 (юни 8) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2314 (юни 28) Кобальт
 Космос 2315 (юли 5) Надежда 17F118
 Космос 2316 (юли 24) Ураган No. 80L GLONASS
 Космос 2317 (dtto) Ураган No. 81L GLONASS
 Космос 2318 (dtto) Ураган No. 85L GLONASS
 Космос 2319 (август 30) Гейзер No. 20L
 Космос 2320 (септември 29) Neman
 Космос 2321 (октомври 6) Парус
 Космос 2322 (октомври 31) Целина-2 SIGINT
 Космос 2323 (декември 14) Ураган No. 82L GLONASS
 Космос 2324 (dtto) Ураган No. 78L GLONASS
 Космос 2325 (dtto) Ураган No. 76L GLONASS
 Космос 2326 (декември 20) US-PU SIGINT/EORSAT

1996 
 Космос 2327 (януари 16) Парус
 Космос 2328 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2329 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2330 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2331 (март 14) Кобальт
 Космос 2332 (април 24) Тайфун-1B
 Космос 2333 (септември 4) Целина-2 SIGINT
 Космос 2334 (септември 5) Парус
 Космос 2335 (декември 11) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2336 (декември 20) Парус
 Космос 2337 (февруари 14) Стрела-3 COMM

1997 
 Космос 2338 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2339 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2340 (април 9) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2341 (април 17) Парус
 Космос 2342 (май 14) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2343 (май 15) Дон
 Космос 2344 (юни 6) 11F664 No. 1
 Космос 2345 (август 14) Прогноз система за ранно предупреждение, 2nd generation
 Космос 2346 (септември 23) Парус
 Космос 2347 (декември 9) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2348 (декември 15) Кобальт

1998 
 Космос 2349 (февруари 17) Комета No. 19
 Космос 2350 (април 29) Прогноз система за ранно предупреждение, 2nd generation
 Космос 2351 (май 7) Око система за ранно предупреждение
 Космос 2352 (юни 15) Стрела-3 COMM
 Космос 2353 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2354 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2355 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2356 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2357 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2358 (юни 24) Кобальт
 Космос 2359 (юни 25) Neman
 Космос 2360 (юли 28) Целина-2 SIGINT
 Космос 2361 (декември 24) Парус
 Космос 2362 (декември 30) Ураган No. 86L GLONASS
 Космос 2363 (dtto) Ураган No. 84L GLONASS
 Космос 2364 (dtto) Ураган No. 79L GLONASS

1999 
 Космос 2365 (август 18) Кобальт
 Космос 2366 (август 26) Парус
 Космос 2367 (декември 26) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2368 (декември 27) Око система за ранно предупреждение

2000 
 Космос 2369 (февруари 3) Целина-2 SIGINT
 Космос 2370 (май 3) Neman
 Космос 2371 (юли 4) Гейзер No. 22L
 Космос 2372 (септември 25) Yenisey
 Космос 2373 (септември 29) Комета No. 20?
 Космос 2374 (октомври 13) Ураган No. 83L GLONASS
 Космос 2375 (dtto) Ураган No. 87L GLONASS
 Космос 2376 (dtto) Ураган No. 88L GLONASS

2001 
 Космос 2377 (май 29) Кобальт
 Космос 2378 (юни 8) Парус
 Космос 2379 (август 24) Прогноз система за ранно предупреждение, 2nd generation
 Космос 2380 (dtto) Ураган No. 790 GLONASS
 Космос 2381 (dtto) Ураган No. 789 GLONASS
 Космос 2382 (декември 1) Ураган-M No. 711
 Космос 2383 (декември 21) US-PU SIGINT/EORSAT generation 2, mission terminated in April 2004, cause unknown
 Космос 2384 (декември 28) Стрела-3 COMM
 Космос 2385 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2386 (dtto) Стрела-3 COMM

2002 
 Космос 2387 (февруари 25) Кобальт
 Космос 2388 (април 1) Око система за ранно предупреждение US-KS
 Космос 2389 (май 28) Парус?
 Космос 2390 (юли 8) Стрела-3 COMM
 Космос 2391 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2392 (юли 25) 11F664 No. 2? (Arkon) фоторазузнавателен спътник
 Космос 2393 (декември 24) Око система за ранно предупреждение US-KS
 Космос 2394 (декември 25) Ураган No. 791 GLONASS
 Космос 2395 (dtto) Ураган No. 792 GLONASS
 Космос 2396 (dtto) Ураган No. 793 GLONASS

2003 
 Космос 2397 (април 24) US-KMO
 Космос 2398 (юни 4) Парус?
 Космос 2399 (август 12) Дон
 Космос 2400 (август 19) Стрела-3 COMM
 Космос 2401 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2402 (декември 10) Ураган 794 GLONASS
 Космос 2403 (dtto) Ураган 795 GLONASS
 Космос 2404 (dtto) Glonass-M No. 11L (701)

2004 
 Космос 2405 (май 28) US-PU SIGINT/EORSAT generation 3 (Legend)
 Космос 2406 (юни 10) Целина-2 SIGINT – last of Целина-2 series
 Космос 2407 (юли 22) Парус
 Космос 2408 (септември 23) Стрела-3 COMM
 Космос 2409 (dtto) Стрела-3 COMM
 Космос 2410 (септември 24) Кобальт-M
 Космос 2411 (декември 26) Ураган No. 796 GLONASS
 Космос 2412 (dtto) Ураган No. 797 GLONASS
 Космос 2413 (dtto) Ураган-M No. 712

2005 
 Космос 2414 (януари 20) Парус?
 Космос 2415 (септември 2) Комета No. 21?
 Космос 2416 (декември 21) Selena No. 11 (Rodnik)
 Космос 2417 (декември 25) Ураган-M No. 713 GLONASS
 Космос 2418 (dtto) Ураган-M No. 714 GLONASS
 Космос 2419 (dtto) Ураган No. 798 GLONASS

2006 
 Космос 2420 (май 3) Кобальт-M
 Космос 2421 (юни 25) US-PU SIGINT/EORSAT
 Космос 2422 (юли 21) Око система за ранно предупреждение US-KS?
 Космос 2423 (септември 14) Дон
 Glonass-M (Космос 2424) (декември 25) Ураган-M No. 715 GLONASS
 Glonass-M (Космос 2425) (dtto) Ураган-M No. 716 GLONASS
 Glonass-M (Космос 2426) (dtto) Ураган-M No. 717 GLONASS

2007 
 Космос 2427 (юни 7) Кобальт-M
 Космос 2428 (юни 29) Целина-2 SIGINT
 Космос 2429 (септември 11) Парус?
 Космос 2430
 Космос 2430 (октомври 23) Око система за ранно предупреждение US-KS?
 Космос 2431 (октомври 26) Ураган-M No. 718 GLONASS
 Космос 2432 (dtto) Ураган-M No. 719 GLONASS
 Космос 2433 (dtto) Ураган-M No. 720 GLONASS
 Космос 2434 (декември 25) Ураган-M No. 721 GLONASS
 Космос 2435 (dtto) Ураган-M No. 722 GLONASS
 Космос 2436 (dtto) Ураган-M No. 723 GLONASS

2008 
 Космос 2437 (23 май) Гонец-D1M-2
 Космос 2438 (23 май) Гонец-D1M-3
 Космос 2439 (23 май) Гонец-D1M-4

Изкуствени спътници Космос